Aulo Gelio Lucchi (1925-1999) – calciatore italiano
 Renato Gelio (1933-1995) – calciatore italiano